Miejscowości w USA:
 Atchison – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Atchison
Gminy w USA:
 Atchison (ang. Atchison Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clinton
 Atchison (ang. Atchison Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Atchison (ang. Atchison County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Atchison (ang. Atchison County) – w stanie Missouri